Михаил Александрович Стахович:

 Стахович, Михаил Александрович (1820—1858) — русский писатель, поэт, переводчик, собиратель фольклора.
 Стахович, Михаил Александрович (1861—1923) — русский политический деятель, поэт.